Il doppio del torneo di tennis Shanghai Open 2003, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Arthurs e Paul Hanley che hanno battuto in finale 6–2, 6–4  Zeng Shaoxuan e Zhu Ben-qiang.

Teste di serie
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (campioni)
 Martín García /  Graydon Oliver (quarti di finale)
 Scott Humphries /  Mark Merklein (primo turno)
 Todd Perry /  Thomas Shimada (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Open 2003
ATP Tour 2003